Browder ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Browder (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Bill Browder (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer
 Earl Browder (1891–1973), US-amerikanischer Führer der kommunistischen Partei der USA
 Felix Browder (1927–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 George C. Browder (* 1939), US-amerikanischer Historiker
 Glen Browder (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Browder (* 1997) US-amerikanischer Unternehmer
 Kalief Browder (1993–2015), US-amerikanisches Justizopfer
 William Browder (* 1934), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Satz von Minty-Browder
 Broudre